Morsø kommun är en kommun i Region Nordjylland i Danmark, omfattande ön Mors och den mindre intilliggande ön Agerø. Kommunens huvudort är Nykøbing Mors.

Kommunen påverkades inte av den danska kommunreformen 2007.

Källor

Externa länkar 

Kommuner i Region Nordjylland